Vittorio Gallinari (1958), cestista italiano;
Danilo Gallinari (1988), cestista italiano;
Prospero Gallinari (1951), terrorista italiano;

Società in nome collettivo Cantiere Navale G. Gallinari poi Costruzioni Meccaniche Aeronautiche